Les zygènes sont des lépidoptères de la famille des Zygaenidae.

Selon le contexte, le nom de zygène peut soit désigner tous les Zygaenidae, soit se restreindre aux espèces des genres Zygaena et Aglaope, dont les noms vernaculaires français commencent explicitement par « Zygène » (voir la liste ci-dessous).

Par ailleurs, certaines espèces des genres Adscita et Jordanita, appelées en français « Procris » ou « Turquoises », sont aussi collectivement surnommées les « zygènes bleues » ou les « zygènes vertes ».

Liste de noms vernaculaires 
Note : Il est fréquent que plusieurs noms désignent la même espèce, et il arrive que certains noms soient ambigus et désignent plus d'une espèce.

 Zygène andalouse : Zygaena nevadensis
 Zygène automnale : Zygaena fausta
 Zygène cendrée : Zygaena rhadamanthus
 Zygène corse : Zygaena corsica
 Zygène d'Occitanie : Zygaena occitanica
 Zygène d'Ostérode : Zygaena osterodensis
 Zygène de Barèges : Zygaena contaminei
 Zygène de Gavarnie : Zygaena anthyllidis
 Zygène de l'anthyllide : Zygaena anthyllidis
 Zygène de l'esparcette : Zygaena rhadamanthus
 Zygène de l'orobe : Zygaena osterodensis
 Zygène de l'amandier : Aglaope infausta
 Zygène de l'herbe-aux-cerfs : Zygaena cynarae
 Zygène de l'hippocrépide : Zygaena transalpina hippocrepidis
 Zygène de l'Hippocrepis : Zygaena loti
 Zygène de la badasse : Zygaena lavandulae
 Zygène de la bruyère : Zygaena fausta
 Zygène de la bugrane : Zygaena hilaris
 Zygène de la Carniole : Zygaena carniolica
 Zygène de la coronille : Zygaena ephialtes
 Zygène de la coronille variée : Zygaena ephialtes
 Zygène de la dorycnie : Zygaena rhadamanthus
 Zygène de la faucille : Zygaena loti
 Zygène de la filipendule : Zygaena filipendulae
 Zygène de la gesse : Zygaena romeo
 , nom ambigu : Zygaena osterodensis ou Zygaena viciae
 Zygène de la lavande : Zygaena lavandulae
 Zygène de la millefeuille : Zygaena loti
 Zygène de la petite coronille : Zygaena fausta
 Zygène de la spirée : Zygaena filipendulae
 Zygène de la Vésubie : Zygaena brizae
 Zygène de Le Charles : Zygaena brizae vesubiana
 Zygène de Nîmes : Zygaena erythrus
 Zygène des alpages : Zygaena exulans
 Zygène des bois : Zygaena lonicerae
 Zygène des boucages : Zygaena minos
 Zygène des cirses : Zygaena brizae
 Zygène des cornettes : Zygaena trifolii
 Zygène des garrigues : Zygaena erythrus
 Zygène des épines : Aglaope infausta
 Zygène des gesses : Zygaena nevadensis
 Zygène des lotiers : Zygaena filipendulae
 Zygène des panicauts : Zygaena sarpedon
 Zygène des prés : Zygaena trifolii
 Zygène des Pyrénées : Zygaena anthyllidis
 Zygène des sommets : Zygaena exulans
 Zygène des Thérésiens : Zygaena viciae
 , nom ambigu : Zygaena romeo ou Zygaena viciae
 Zygène diaphane : Zygaena minos
 Zygène du chardon-bleu : Zygaena contaminei
 Zygène du chèvrefeuille : Zygaena lonicerae
 Zygène du fer-à-cheval : Zygaena loti
 Zygène du lotier : Zygaena loti
 Zygène du panicaut : Zygaena sarpedon
 Zygène du panicaut bleu : Zygaena contaminei
 Zygène du peucédan : Zygaena cynarae
 Zygène du pied-de-poule : Zygaena filipendulae
 Zygène du sainfoin : Zygaena carniolica
 Zygène du sermontain : Zygaena cynarae
 Zygène du serpolet : Zygaena purpuralis
 Zygène du trèfle : Zygaena trifolii
 Zygène du trèfle-de-montagne : Zygaena lonicerae
 Zygène écarlate : Zygaena erythrus
 Zygène hilare : Zygaena hilaris
 Zygène ibère : Zygaena nevadensis
 Zygène occitane : Zygaena occitanica
 Zygène pourpre : Zygaena purpuralis
 Zygène rhadamanthe : Zygaena rhadamanthus
 Zygène rubiconde : Zygaena erythrus
 Zygène transalpine : Zygaena transalpina
 Zygène tyrrhénienne : Zygaena corsica

Sources 
 Fiches des Zygaenidae de France sur le site Lépi'Net.
 Fiches des Zygaenidae de France sur le site de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.

Zygaenidae
Nom d'insecte ambigu
Lépidoptère (nom vernaculaire)